NDHF steht für:
 NADH Dehydrogenase F (auch: NdhF), Chloroplasten-Nicotinamidadenindinukleotid-Dehydrogenase Typ F
 Bahnhof Nürnberg-Dürrenhof (DS100-Code)

Abkürzung